Варвара Андреевна Каринская (Барбара Каринска) (; 3 октября 1886, Харьков — 18 октября 1983, Нью-Йорк) — русская и американская художница по костюмам, автор сценических костюмов для кино и балета, её работа оказала сильное влияние на современный вид балетной пачки.

Лауреат премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов для фильма «Жанна д’Арк».

Биография

На Родине 
Родилась в семье харьковского купца-миллионера Андрея Яковлевича Жмудского (третья из 10 его детей, старшая дочь). С детства увлекалась вышиванием. Изучала право в Харьковском университете.

В 1908 году вышла замуж за Александра Моисеенко, сына богатого харьковского промышленника. Ее муж умер в 1909 году, через несколько месяцев после рождения их дочери Ирины. В 1910 году выиграла судебный процесс со своим старшим братом, Анатолием, владельцем газеты «Утро», в результате чего получила опеку над его двухлетним сыном Владимиром.

Вскоре Варвара снова вышла замуж за адвоката Николая Каринского (1873—1948). С успешным развитием его юридической практики 1915 года семья Каринской переехала в Москву, где Варвара приобрела квартиру. Варвара стала хозяйкой салона, который принимал интеллигентную публику каждый вечер после театральных или балетных спектаклей. Развивала собственную художественную технику, где использовала комбинацию кусков цветной шелковой марли с фотографиями и рисунками. Темой ее первых работ был балет. После длительного самосовершенствования она выставила 12 своих работ в популярной московской галерее.

После Февральской революции Николая Каринского назначили прокурором Петроградской Судебной палаты. В 1919—1920 гг. он занимал высокие должности на территориях, контролируемых Добровольческой армией. В этот период Варвара с детьми проводили жизнь между Харьковом и Симферополем. После захвата Крыма большевиками семья вынужденно разъединилась — Николай Каринский эмигрировал, а Варвара с детьми осталась в Советской России и вскоре заочно развелась с мужем-«белогвардейцем».

В 1921 году Каринская вернулась в Москву, где вскоре вышла замуж за Владимира Мамонтова, сына одного из богатых московских дореволюционных промышленников. В условиях НЭП Каринская снова открыла салон, где собирались художники, интеллектуалы и чиновники. Она открыла модельное ателье по пошиву одежды и шляпок haute-couture, антикварную лавку и школу вышивания, которую Советская власть вскоре национализировала.

В эмиграции 
В 1924 году при поддержке наркома просвещения РСФСР А. Луначарского Варвара с семьёй выехала за границу СССР под видом организации выставки работ её учеников в странах Европы. После недолгого пребывания в Берлине и Брюсселе она оказалась в Париже, а в 1939 году переехала с семьёй в Нью-Йорк.

Работала с Сальвадором Дали, Марком Шагалом и другими художниками. Создавала костюмы для труппы «Ballet Russe de Monte Carlo» и других балетных трупп.

В 1940—1970-х гг. ею были изготовлены почти все костюмы к постановкам Джорджа Баланчина, сначала по эскизам художников, потом все чаще самостоятельно: «Вальс» (1951), «Шотландская симфония» (1952), «Щелкунчик» (1954), «Блестящее аллегро» (1956), «Дивертисмент № 15» (1956), «Па де де Чайковского» (1960), «Сон в летнюю ночь» (1962), «Драгоценности» (1967), «Второй концерт Чайковского» (1973). Кроме работы в New York City Ballet, выполняла сценические костюмы для различных танцевальных коллективов, мюзиклов на Бродвее и фильмов в Голливуде. Число балетов, к которым ею были подготовлены костюмы, приближается к 50.

При изготовлении костюмов Каринская применяла мягкие юбки, не мешающие движениям танцовщицы. Каринская считается создателем именно общепринятой сегодня в мире балетной пачки. Она отошла от использования обручей и спиц, изготавливала многослойные лёгкие пачки, которые показывали и талию, и ноги балерины.

Стала лауреатом премии «Оскар» (за дизайн костюмов к фильму «Жанна д’Арк», США). Номинирована на «Оскар» за костюмы к фильму-балету «».

Память 
 2003 — в Харькове общественные активисты образовали Фонд имени Варвары Каринской
 2004 — основан Международный фестиваль моды и театрального костюма им. Каринской
 2005 — в Харькове на бывшем доме семьи Жмудского (ул. Пушкинская, 31) установлена мемориальная табличка в честь Варвары Каринской (скульптор С.Ястребов)
 2015 — в Харькове именем Варвары Каринской названа улица в Киевском районе города (бывшая улица Марселя Кашена).

Примечания

Ссылки 
 Юлія Журавльова. Її називали «Шекспіром костюма» // Радіо Свобода, 2.10.2009
 Лариса Салімонович. "Варварина «нетлінка» // Україна Молода, № 70, 16.04.2010, С. 19
 Costumes by Karinska, by Toni Bentley, Lincoln Kirstein Publisher: Abrams, Harry N., Inc.
 Memories of Madame Karinska, by Allegra Kent // Dance Magazine, October 01, 2003
 New York City Ballet website
 NY Times obituary by Anna Kisselgoff, October 19, 1983
 Николай Шемет. «Варвара. Кarinska. Интерпретации»// Харьков, «Факт», 2015

Выпускники Харьковского университета
Хозяйки литературных и великосветских салонов России
Художницы Москвы
Модельеры США XX века
Художники по костюмам США
Лауреаты премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов
Вышивальщицы
Русский балет Монте-Карло
Персоналии:Нью-Йорк Сити балет